Tesche ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Tesche-Mentzen (* 1943), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Christoph Tesche (* 1962), deutscher Politiker (CDU) und amtierender Bürgermeister der Stadt Recklinghausen
 Georg Tesche (1901–1989), deutscher Politiker (NSDAP)
 Joachim Tesche (* 1978), deutscher Badmintonspieler
 Karl Anton Tesche (1778–1848), deutscher Weinhändler und Sekthersteller
 Robert Tesche (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Sigurd Tesche (1940–2020), deutscher Dokumentarfilmer
 Tassilo Tesche (* 1973), deutscher Szenograph und Autor
 Thomas Tesche (* 1978), deutscher Badmintonspieler
 Walter Tesche (1797–1848), deutscher Schriftsteller

Tesche steht für:

 Tesche (Quartier), ein Wohnquartier in Wuppertal-Vohwinkel